Biston — рід метеликів родини П'ядуни (Geometridae).

Опис 
Це відносно великі нічні метелики із розмахом крил до 55 мм. Гусениці всеїдні, живляться листям різних видів дерев та чагарників.

Види 
 Biston abruptaria (Walker, 1869)
 Biston achyra Wehrli, 1936
 Biston annulata (Warren, 1897)
 Biston bengaliaria (Guenée, 1858)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758)
 Biston bistonaria (Walker, 1866)
 Biston brevipennata Inoue, 1982
 Biston contectaria (Walker, 1863)
 Biston dargei (Herbulot, 1973)
 Biston edwardsi (Prout, 1938)
 Biston emarginaria Leach, 1897
 Biston erilda (Oberthür, 1910)
 Biston falcata (Warren, 1893)
 Biston fasciaria Motschulsky, 1866
 Biston fessa (Warren, 1896)
 Biston giganteus Inoue, 1985
 Biston homoclera (Prout, 1938)
 Biston huberaria (Ballion, 1866)
 Biston hypoleucos Kusnezov, 1901
 Biston inouei Holloway, 1994
 Biston insularis (Warren, 1894)
 Biston johannaria (Oberthür, 1913)
 Biston leucocrossa (Prout, 1928)
 Biston luculentus Inoue, 1992
 Biston marginata Shiraki, 1913
 Biston melacron Wehrli, 1941
 Biston multidentata (Guedet, 1941)
 Biston nephelistis (Meyrick, 1897)
 Biston panterinaria (Bremer & Grey, 1853)
 Biston porphyria (Butler, 1889)
 Biston praeparva (Prout, 1937)
 Biston prinodes (West, 1929)
 Biston pteronyma (Prout, 1938)
 Biston pura (Warren, 1894)
 Biston pustulata (Warren, 1896)
 Biston quercii (Oberthür, 1910)
 Biston regalis (Moore, 1888)
 Biston robustum Butler, 1879
 Biston semifusca (Swinhoe, 1902)
 Biston sinuata Hampson, 1895
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Biston strigaria (Moore, 1879)
 Biston subflavus Inoue, 1985
 Biston subocularia (Mabille, 1893)
 Biston subregalis Inoue, 1992
 Biston supressaria (Guenée, 1858)
 Biston takeuchii Matsamura, 1931
 Biston thibetaria (Oberthür, 1886)
 Biston thoracicaria (Oberthür, 1884)

Посилання 
 Biston at funet.fi 
 Watson, L., and Dallwitz, M.J. 2003 onwards. British insects: the genera of Lepidoptera-Geometridae. Version: 29th December 2011   Full description
 Caterpillar Hostplant Database
 Nomina Insecta Nearctica
 Fauna Europaea 

П'ядуни
Роди лускокрилих